Мерцалове — вантажна та пасажирська залізнична станція Лиманської дирекції Донецької залізниці.

 Мерцалове — присілок Урицького району Орловської області